Het ATP-toernooi van Chennai 2012 (met de officiële naam Chennai Open 2012) werd gespeeld van 2 tot en met 8 januari 2012. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het SDAT Tennis Stadium in de Indiase stad Chennai. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen 2012 inluidden. De Canadees Milos Raonic won het enkelspel tegen de Serviër Janko Tipsarević na ruim 3 uur en 3 tiebreaks: 6-7(4), 7-6(4), 7-6(4). Tipsarević won wel het dubbelspel samen met de Indiër Leander Paes, ten koste van het Israëlische duo Jonathan Erlich en Andy Ram, met 6-4, 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Chennai